Werner Faymann byl předsedou dvou vlád:

 První vláda Wernera Faymanna – rakouská spolková vláda v letech 2008 – 2013
 Druhá vláda Wernera Faymanna – rakouská spolková vláda od roku 2013